Küchenmaß steht für:
 küchenspezifischer Messbecher zur Volumenabmessung von Zutaten
 Küchenmaß (Leipziger Volumenmaß), altes regional auf Leipzig beschränktes Volumenmaß im Mehlhandel

Siehe auch:
 Küchenmaße
 Angloamerikanisches Maßsystem #Küche